Александр Каштанов:
* Каштанов, Александр Иванович (1929—2022) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2006).
 Каштанов, Александр Николаевич (1928—2022) — российский учёный-почвовед, академик ВАСХНИЛ (1978).